Służba Wywiadu Wojskowego
 Systematyczny Wykaz Wyrobów